Lancéolé signifie « ayant la forme d'une lance ». Le mot est utilisé en architecture, et pour désigner des plantes ou des animaux.

Architecture 
 Adjectif se rattachant à lancette

Plantes 
 Plantain lancéolé
 Aster à feuilles lancéolées

Animaux 
 Mérou lancéolé : un poisson
 Moiré lancéolé : un papillon

Oiseaux 
 Aigle lancéolé
 Barbacou lancéolé
 Babaxe lancéolé
 Geai lancéolé
 Locustelle lancéolée
 Méliphage lancéolé

Voir aussi 
 Branchiostoma lanceolatum : un mollusque
 Lygosoma lanceolatum : un saurien
 Dicrocoelium lanceolatum : un ver

Plantes 
 Alisma lanceolatum : une plante
 Cotylelobium lanceolatum : un arbre
 Epilobium lanceolatum : une plante
 Hymenophyllum lanceolatum : une plante
 Hypericum lanceolatum : une plante  
 Santalum lanceolatum : une plante
 Tiglium lanceolatum : un arbuste